Нина Братчикова — победительница соревнований.

Чемпионка прошлого года — Анастасия Севастова — не защищала свой титул.

Посев 

  Елена Балтача (Четвертьфинал)
  Тамарин Танасугарн (Финал)
  Клара Закопалова (Первый круг)
  Кэти О`Брайен (Первый круг)

<li> Мария Корытцева (Четвертьфинал)
<li> Ярмила Грот (Полуфинал)
<li> Стефани Дюбуа (Четвертьфинал)
<li> Патриция Майр (Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Soweto Open 2010